Элена Фуриасе Гонсалес (; род. 9 марта 1988, Мадрид, Испания) — испанская актриса театра, кино и телевидения. Дочь певицы Лолиты и аргентинского продюсера и бизнесмена Гильермо Фуриасе, внучка певицы Лолы Флорес и певца и музыканта Антонио Гонсалеса, известного как , двоюродная сестра актрисы Альбы Флорес. У неё есть младший брат Гильермо Антонио, который также занимается музыкой. Наиболее известна ролью Виктории в телесериале «Чёрная лагуна», которую исполняла в течение трёх лет (2007—2010).

В 2013 году снялась в восьмом сезоне телесериала «Любовь во времена переворотов» и кинофильме «Запрещённый Бог». В 2018 году появилась в телесериале «Гори, Мадрид».

12 октября 2018 года у неё родился сын Ноа Мартин Фуриасе от музыканта Гонсало Сьерры.

Примечания 

Киноактрисы Испании‎